Нингуно, Парке Индустријал Аеропуерто има више значења:

 Нингуно, Парке Индустријал Аеропуерто (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Нингуно, Парке Индустријал Аеропуерто (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику